

Plaatsen 
 Parkman (Maine), een kleine plaats (town) in de Amerikaanse staat Maine
 Parkman (Wyoming), een gehucht in de Amerikaanse staat Wyoming

Personen 
 Francis Parkman (1823-1893), Amerikaans historicus
 George Parkman (1790-1849), lid van een rijke Amerikaanse familie en het slachtoffer in een prominente moordzaak
 Matt Parkman, personage uit de Amerikaanse televisieserie Heroes